Pedrabranquensi – abitanti di Pedra Branca (Ceará)
Pedrabranquensi – abitanti di Pedra Branca (Paraíba)